

Мар'янівка — Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна громада, Колонщинський старостинський округ, розташоване за 3 км від с. Колонщина
 Мар'янівка — Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна громада, Мар'янівський старостинський округ